De Serie A 1961/62 was het 59ste voetbalkampioenschap (scudetto) in Italië en het 31ste seizoen van de Serie A. Milan werd kampioen.

Eindstand

Uitslagen

Kampioen

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1961/62